«Герта» () — одне з найбільших спортивних товариств Німеччини та однойменний футбольний клуб з міста Берлін. Заснований 1892 року. Домашній стадіон — «Олімпійський стадіон», який вміщує 74 500 глядачів.

Опис 

Клуб має професійну, аматорську та юнацьку футбольні команди.

В 2002 було засноване Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю Hertha BSC Hertha BSC GmbH & Co KGaA.

Окрім футбольного клубу товариство має також команди з боксу, боулінгу та настільного тенісу.

Склад

Досягнення 

Бундесліга:
 Чемпіон: 1930, 1931
 Віце-чемпіон: 1926, 1927, 1928, 1929, 1975

Кубок Німеччини:
 Фіналіст: 1977, 1979

Кубок німецької ліги:
 Володар: 2001, 2002
 Фіналіст: 2000

Друга Бундесліга:
 Чемпіон: 1990, 2011, 2013

Чемпіонат Берліна:
 Чемпіон (23): 1906, 1915, 1917, 1918, 1925−1931, 1933, 1935, 1937, 1944, 1957, 1961, 1963, 1966–1968, 1987, 1988

Кубок УЄФА:
 Півфіналіст: 1978/79

Виступи в єврокубках

Українські гравці 

 Микита Рукавиця  — № 13, нападник (з сезону 2010/11)
 Андрій Воронін  — № 11, нападник (сезон 2008/09 в оренді з «Ліверпуля»)

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт клубу 
 Статистика клубу 
 Офіційний сайт фан-клубу 

Футбольні клуби Берліна
Футбольні клуби, засновані 1892